Jacquouille la Fripouille
Les Visiteurs : Jacouille la Fripouille
Emmanuel Jonnier
Fripouille et Malicette
Mohammed-Fripouille